

Geografia 
 Gros Peyron – montagna delle Alpi Cozie
 Peyron – fiume francese nelle Alpi Marittime
 Villa Peyron – villa di Fiesole, città metropolitana di Firenze

Persone 
 Albert Peyron (1943-2001) – politico francese
 Albin Peyron (1870-1944) – filantropo francese
 Alexandre Peyron (1823-1892) – ufficiale di marina e politico francese
 Amedeo Peyron (1785-1870) – filologo, presbitero, accademico e politico italiano
 Amedeo Peyron (1821-1903) – architetto ed ingegnere italiano
 Amedeo Peyron (1903-1965) – avvocato e politico italiano, Sindaco di Torino
 Bernard du Peyron (?–1408) – vescovo francese
 Bernardino Peyron (1818-1903) – filologo e bibliotecario italiano
 Bruno Peyron (1955) – navigatore e velista francese, fratello di Loïck e Stéphane
 Edmond Peyron (1827–?) – entomologo e botanico francese
 Elsie Peyron-Tollet (1914-1981) – traduttrice svedese, figlia di Henry Peyron
 Élie Peyron (1857-1941) – avvocato francese
 Georgette Peyron (?–?) – attrice francese degli anni 1950 e 1960
 Gustaf Abraham Peyron (1783-1852) – militare e politico svedese, padre di Gustaf Oscar Peyron e Knut Peyron
 Gustaf Oscar Peyron (1828-1915) – militare e politico svedese, figlio di Gustaf Abraham Peyron
 Gustaf Fredrik Carl Peyron (1921-2007) – militare e politico svedese, figlio di Henry Peyron
 Henry Peyron (1883-1972) – militare svedese, figlio di Knut Peyron e padre di Elsie, Gustaf Fredrik Carl, Lennart e Louise
 Ika Peyron (1845-1922) – compositrice e pianista svedese, moglie di Louis Peyron
 Jean-François-Pierre Peyron (1744-1814) – pittore francese
 Knut Peyron (1831-1914) –  militare svedese, figlio di Gustaf Oscar Peyron e padre di Henry Peyron
 Lennart Peyron (1909-1981) – militare svedese, figlio di Henry Peyron
 Loïck Peyron (1959) – navigatore e velista francese, fratello di Bruno e Stéphane
 Louis Peyron (1832-1915) – politico svedese, marito di Ika Peyron
 Louis-Hippolyte Peyron (1756-1814) – generale della rivoluzione francese
 Louise Peyron-Carlberg (1911-1978) – artista svedese, figlia di Henry Peyron
 Luca Peyron (1973) – presbitero e saggista italiano, nipote di Amedeo Peyron
 Michèle Peyron (1961) – politica francese
 Pascal Peyron (1970) – giocatore e allenatore di rugby francese
 Paul Peyron, Paul Malo Théophile Peyron (1842-1920) – religioso, abate e pittore francese
 Pierre Peyron (1744-1814) – pittore francese
 Stéphane Peyron (1960) – navigatore e documentarista francese, fratello di Bruno e Loïck
 Théophile Peyron (1827-1895) – medico della marina e poi dell'ospedale psichiatrico di Saint-Paul-de Mausole